Devine qui vient dîner est le titre de plusieurs œuvres : 
 Devine qui vient dîner ? (Guess who's coming to dinner), un film américain de Stanley Kramer, sorti en 1967.
 Devine qui vient dîner, le cinquième épisode de la deuxième saison de la série Dr House.